Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Rogers Cup 2013 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl první pár světa amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, který nestačil ve čtvrtfinále na švédsko-kanadskou dvojici Robert Lindstedt a Daniel Nestor. Americké světové jedničky, tak po 25 výhrách v řadě našly přemožitele.

Deblový titul si připsala třetí nasazená rakousko-brazilská dvojice Alexander Peya a Bruno Soares, kteří ve finále přemohly britský pár Colin Fleming a Andy Murray po dvou setech 6–4 a 7–6. Každý z vítězů si do žebříčku ATP připsal 1000 bodů a pár si rozdělil částku 310 980 dolarů.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Marcel Granollers /  Marc López (čtvrtfinále)
  'Alexander Peya /  Bruno Soares (vítězové)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (2. kolo)
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (čtvrtfinále)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (semifinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Max Mirnyj /  Horia Tecău (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rogers Cup 2013